«Party Girl» puede referirse a:

Cine 
 «Party Girl» (1930), película protagonizada por Marie Prevost.
 «Party Girl» (1958), película protagonizada por Robert Taylor y Cyd Charisse.
 «Party Girl» (1995), película protagonizada por Parker Posey.
 «Party Girl» (2014), película dirigida por Marie Amachoukeli, Claire Burger y Samuel Theis

Música 
 «Party Girl» (1982), canción de U2.
 «Party Girl» (2009), canción de Miranda Cosgrove.
 «Party Girl» (2010), canción de McFly.